Ниже приведен список эпизодов американского драматического сериала «Скандал», выходящего на американском телеканале ABC. Сериал создан Шондой Раймс; главную роль исполнила американская актриса Керри Вашингтон.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители (млн)
|-
 |style="background: #3d4144;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 1 (2012)|1]]
 |7
 |5 апреля 2012
 |17 мая 2012
 |62
 |8,21
|-
 |style="background: #062A78;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 2 (2012—2013)|2]]
 |22
 |27 сентября 2012
 |16 мая 2013
 |47
 |8,46
|-
 |style="background: #AE1A1A;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 3 (2013—2014)|3]]
 |18
 |3 октября 2013
 |17 апреля 2014
 |13
 |12,00
|-
 |style="background: #DAA520;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 4 (2014—2015)|4]]
 |22
 |25 сентября 2014
 |14 мая 2015
 |8
 |12,66
|-
 |style="background: #004953;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 5 (2015—2016)|5]]
 |21
 |24 сентября 2015
 |12 мая 2016
 |16
 |10,68
|-
 |style="background: #005E80;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 6 (2017)|6]]
 |16
 |26 января 2017
 |18 мая 2017
 |30
 |8.16
|-
 |style="background: #000000;"| 
 |[[Список эпизодов телесериала «Скандал»#Сезон 7 (2017—2018)|7]]
 |18
 |5 октября 2017
 |19 апреля 2018
 |53
 |7,41
|}

Эпизоды

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2012—2013)

Сезон 3 (2013—2014)

Сезон 4 (2014—2015)

Сезон 5 (2015—2016)

Сезон 6 (2017)

Сезон 7 (2017—2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Скандал
Скандал (телесериал)